El término Pechina puede referirse a:
la concha de un molusco, pechina;
un término arquitectónico, pechina;
una localidad de la provincia de Almería, Pechina.